Paute peut faire référence à : 
 La Paute, lieu-dit de la commune du Bourg-d'Oisans.
 Barrage de Paute, sur la Paute, rivière de l’Équateur.
 Paute, un canton d'Équateur situé dans la province d'Azuay.

Voir aussi  
  (Le Paute)